Carrera puede referirse a:

 Carrera, competición de velocidad en la que los competidores tienen que completar un determinado trayecto.

Personas 

 Alberto Carrera Blecua (1952-2017), artista español.
 Federico Santa María Carrera (1845-1925), filántropo, empresario y hombre de negocios chileno, nieto de José Miguel Carrera Verdugo.
 Ignacio Carrera Pinto (1848-1882), militar chileno, nieto de José Miguel Carrera Verdugo. 
 Ignacio de la Carrera (1747-1819), aristócrata chileno de origen español, que participó en el proceso de independencia de Chile, padre de José Miguel Carrera Verdugo.
 Javiera Carrera (1781-1862), patriota chilena que se destacó por el apoyo a la lucha por la independencia de Chile y por bordar la primera bandera patria de este país; hermana de José Miguel Carrera Verdugo.
 José Miguel Carrera Fontecilla (1820-1860), político y militar chileno, hijo de José Miguel Carrera Verdugo.
 José Miguel Carrera Verdugo (1785-1821), político y militar chileno, prócer de la emancipación de Chile y destacado participante en las guerras de independencia, jefe de gobierno y primer general en jefe del Ejército.
 Juan Ignacio de la Carrera Yturgoyen (1620-1682), militar y político español, genearca de la familia Carrera, en Chile.
 Juan José Carrera (1782-1818), militar y patriota chileno que participó activamente en la primera fase de la guerra de independencia de Chile; hermano de José Miguel Carrera Verdugo.
 Luis Carrera (1791-1818), militar y patriota chileno que participó activamente en la primera fase de la guerra de independencia de Chile, hermano de José Miguel Carrera Verdugo, y el menor de los Hermanos Carrera.
 María Elena Carrera Villavicencio (n. 1929), médico y política chilena, tataranieta de José Miguel Carrera  Verdugo.
 Norberto Rivera Carrera (1942-), cardenal y arzobispo primado de México.
 Rafael Carrera y Turcios (1814-1865), político y militar guatemalteco.

Deportes 
 Carrera, en béisbol, un tanto anotado.
Carrera, en críquet, un tanto anotado.
 Carrera Jeans, equipo italiano de ciclismo.

Miscelánea 
 Carrera, el recorrido que realiza el pistón en el cilindro del motor.
 Carrera, en algunas ciudades, vía que con anterioridad era camino, o calle de gran longitud, camino real (o carretero).
 Carrera, recorrido en un taxi o coche de alquiler, relacionado con el precio a pagar.
 Carrera, conjunto de cursos académicos que una persona debe completar para poder obtener un título profesional; puede referirse al currículo de la profesión, a la formación académica, o a la trayectoria o experiencia profesional. 
 Carrera, apellido de origen italiano.
Carrera, madero horizontal que hace el papel de arquitrabe.

Enlaces externos